Guerra polacco-ottomana (1620-1621)
Guerra polacco-ottomana (1633-1634)
Guerra polacco-ottomana (1672-1676)